Кугуты:

 Кугуты — село, Петровский район, Ставропольский край
 Кугуты — станция Северо-Кавказской железной дороги на участке Спицевка — Светлоград
 Кугуты — название села Константиновское (Петровский район, Ставропольский край) до 1822 года
 Кугуты — урочище, Брянская область, Мглинский район